Le tournoi de Newport 2011, sur gazon, se déroule du 4 au 10 juillet.

Faits marquants 
 Le vainqueur de l'édition 2010, l'Américain Mardy Fish, ne défend pas son titre à Newport. Il défend les couleurs des États-Unis pour le match de Coupe Davis face à l'Espagne, qui se tient à Austin cette même semaine.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2011
Tennis aux États-Unis en 2011
Tennis en juillet 2011